Die Kamloops Blazers sind ein professionelles kanadisches Eishockeyteam aus Kamloops, British Columbia, das in der Juniorenliga Western Hockey League spielt.

Geschichte 
Das Franchise wurde 1966 als Estevan Bruins in Estevan, Saskatchewan gegründet, 1971 zog das Team nach New Westminster, British Columbia, um, wo es von nun an als New Westminster Bruins spielte. 1981 wurde das Franchise erneut umgesiedelt, diesmal nach Kamloops, wo es zunächst den Namen Junior Oilers erhielt. 1984 wurde das Team schließlich in „Kamloops Blazers“ umbenannt. Seit 1992 trägt die Mannschaft ihre Heimspiele im Riverside Coliseum, dem heutigen Sandman Centre, aus, zuvor hatte das Team in der Kamloops Memorial Arena auf dem Eis gestanden.

Die heutigen Blazers sind das WHL-Franchise mit den meisten Memorial-Cup-Siegen; zwei als New Westminster Bruins, 1977 und 1978, sowie drei Meisterschaften seit der Verein nach Kamloops umgesiedelt wurde (1992, 1994 und 1995). Der Rekord in der gesamten Canadian Hockey League wird allerdings immer noch von den Toronto Marlboros gehalten, die siebenmal den Titel gewannen.

Insgesamt gewann das Franchise zudem elfmal den 2007 in Ed Chynoweth Cup umbenannten „President's Cup“, die Meisterschaft der Western Hockey League, was ebenfalls einen Rekord darstellt. Sechsmal wurde das Team dabei unter seinem aktuellen Namen Meister der WHL. 1995 trugen die Blazers die Finalrunde des Memorial Cups aus, für die sie jedoch als Sieger des President's Cup 1995 ohnehin qualifiziert gewesen wären.

Logos

Erfolge 
 Divisionstitel: 12 (1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1993/94, 1994/95, 1998/99, 2001/02)
 Meister reguläre Saison: 7 (1983/84, 1986/87, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1993/94, 1994/95)
 Ed Chynoweth Cup (ehemals President's Cup – Meisterschaft der WHL): 6 (1984, 1986, 1990, 1992, 1994, 1995)
 Memorial Cup: 3 (1992, 1994, 1995)

Spielzeiten 

 GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Overtime-Niederlagen, SOL = Shutout-Niederlagen, P= Punkte, GF = Tore, GA = Gegentore

Bekannte ehemalige Spieler 
Verschiedene Spieler, die ihre Juniorenzeit bei den Blazers verbrachten, spielten später auch in der National Hockey League. Zu ihnen gehören:

Teamrekorde

Gesperrte Trikotnummern 
 #4 Greg Hawgood
 #8 Mark Recchi (1990)
 #20 Dean Evason
 #26 Greg Evtushevski
 #28 Scott Niedermayer (25. Januar 2013)
 #44 Rob Brown

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

 
Eishockeyverein (Western Hockey League)
Organisation (British Columbia)
Gegründet 1984
Estevan Bruins
New Westminster Bruins (1971–1981)